Luis Santana (Luis (nombre) + Santana (apellido)) puede referirse a:

 Luis Santana Fernández (1957-), poeta y escritor español.
 Luis Santana Vera (1991-), futbolista ecuatoriano.
 Luis Santana (tirador) (1937-), un especialista en tiro deportivo dominicano.
 Luis Santana (boxeador) -Cucuso- (1958-), boxeador dominicano.
 Luis Santana (baritono), barítono español.
 Luis V. Santana-Quintero, biólogo estadounidense.	
 Luis F. Santana, fisiólogo estadounidense.

Véase también 	
 Juan Luis Pulido Santana, árbitro de fútbol español.
 Juan Luis Calero Santana (1960-), periodista español.
 José Luis Correa Santana, escritor español.
 José Luis Fletes Santana, sacerdote mexicano.	
 Luís Caetano de Santana Álvares
 Luís Carlos Rebouças de Santana
 Santana (desambiguación)
 Santana (apellido)